

Događaji 
 Bitka kod Plateje

Rođenja

Smrti  
 Konfucije – kineski filozof i državnik